El término Gata puede referirse a:
 Gata,  animal doméstico.
 Gata, un dispositivo móvil de defensa durante los asedios utilizado en la Edad Media.
 La gata sobre el tejado de zinc, una obra de teatro de Tennessee Williams;
 La gata sobre el tejado de zinc, una película de Richard Brooks;
 Gata, un postre típico de la cocina armenia.
 GATA, factores de transcripción genética.
 Gata salvaje, una telenovela grabada en miami por Venevisión y Fonovideo, en el año 2002.
 Gata, una maza de las islas Fiyi.

Geografía 

 la sierra de Gata, una de las sierras que componen el Sistema Central en Extremadura, España.
Gata, un municipio de la provincia de Cáceres, España.
 el Parque Natural de Cabo de Gata, una reserva ecológica situada en la provincia de Almería, España.
 Gata de Gorgos, un municipio de la provincia de Alicante, España.

Botánica 
El nombre común de la planta Clematis flammula.
El nombre común de la planta Ononis spinosa.

Enlaces externos